Саадалла Ваннус (Уаннус) () (,  — ,  — сирийский арабоязычный писатель, драматург.

Биография 
Саадалла Ваннус родился в небольшой деревушке Хусейн аль-Бахр, неподалеку от г. Тартус. Начальное и среднее образование получил в Латакии. Изучал журналистику в Каирском университете. Работал журналистом в сирийской газете "Аль-Баас" и в ливанской - "Ас-Сафир", вел рубрики по культуре и искусству. В течение ряда лет занимал должность директора департамента по музыке и театру в Министерстве культуры Сирии. В конце 60-х годов XX века изучал театральное искусство в Париже, познакомился с современными течениями, направлениями, школами европейского театра. После возвращения в Сирию целиком посвящает себя драматургии и созданию нового сирийского театра. В конце 70-х Ваннус помог основать и впоследствии преподавал в Высшем институте театрального искусства в Дамаске. Он также начал издавать журнал "Театральная жизнь" (Хаййат аль-Мисрах), главным редактором которого он был в течение многих лет. Умер в 1997 году от рака, с которым боролся в течение пяти последних лет жизни.

Семья 
Дочь - Дима Ваннус - журналистка, писатель, новеллист.

Творчество 
В 1966 году в Дамаске выходит первый сборник его пьес под названием "Истории группы памятников", в который вошли несколько коротких пьес - "Трагедия бедного продавца патоки", "Неизвестный пророк на поминках Антигоны", "Труп на тротуаре", "Саранча", "Когда играют мужчины" и др. Желание попробовать свои силы в режиссуре привело Ваннуса к созданию в 1966 году театральной труппы "Театр", объединившей молодых актеров-единомышленников. В конце 60-х годов XX века, после поражения арабов в "шестидневной" войне с Израилем в 1967 году, зародился арабский политический театр. Пьеса "Вечеринка по случаю 5 июня" написана как отклик на события "шестидневной" войны. Она была опубликована в Дамаске в 1968 году, когда Саадалла Ваннус с дипломом магистра театральных искусств вернулся из Парижа.

В 1969 году Ваннус вместе с группой арабских драматургов призвал к проведению в Дамаске арабского фестиваля театрального искусства, в котором позднее приняли участие драматурги со всего арабского мира. На этом фестивале он представил свой новый проект: «Театр политизации», чтобы заменить традиционный «политический театр». Он хотел, чтобы театр играл более позитивную роль в процессе социальных и политических перемен. Его перу принадлежат также пьесы «Слон, ваше величество» (1969), «Приключения головы мамлюка Джабера» (1971), «Король есть король» (1977) и «Путешествие Ханзалы от сна к сознанию» (1978).

В 1982 году, после израильской блокады Бейрута, он пережил период шока, отойдя от творчества на десять лет. Возвращаясь к сочинениям в начале 1990-х, Ваннус представил в арабский театр серию пьес, не менее политических, чем написанные ранее, начиная с «Изнасилования» (1990), пьесы об арабо-израильском конфликте. Его перу принадлежат также пьесы «Фрагменты из истории» (1994), «Ритуалы знаков и трансформаций» (1994), «Несчастные сны» (1995), «День нашего времени» (1995) и, наконец, «Мираж эпический» (1996).

В 1996 году он был выбран ЮНЕСКО и Международным институтом театра, чтобы представить обращение этого года мировому театральному сообществу во время празднования Международного дня театра 27 марта. и стал первым арабским писателем, выступившим в этом качестве с момента провозглашения празднования Международного дня театра в 1963 году.

Пьеса "Приключения головы мамлюка Джабера" была поставлена на сцене Московского областного театра драмы выпускником ГИТИСа, сирийским режиссером и журналистом Акрамом Хузамом в 1984 году.

Переводы на русский язык 
 Саадалла Ваннус. Голова мамлюка Джабера и другие пьесы. М., Радуга, 1984. Составление и перевод с арабского Т. Путинцевой и Т. Муаззена.

О творчестве 
 Власова О.А. Театр Саадаллы Ваннуса//Памир, Душанбе, 1989, № 4, с. 147-154.

Арабские писатели
Персоналии:Сирия
Драматурги Сирии